Seseli verticillatum är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Seseli verticillatum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Säfferötter
verticillatum